Borsos Márton (1796–1876) ügyvéd, szerkesztő
 Borsos Márton (19. század) orvos